Никола́й Ильи́ч Козло́вский  (1791 год — 12 мая 1878 года, Москва) — русский архитектор эпохи эклектики, академик Императорской Академии художеств, .

Биография 

Родился в дворянской семье.

В марте 1802 поступил в архитектурную школу Экспедиции кремлёвского строения учеником 3-го класса с чином подканцеляриста.

1804 год — окончил школу со степенью помощника архитектора 2-го класса.

Декабрь 1808 года — получил чин коллежского регистратора.

Май 1815 года — определён в Комиссию строений в Москве архитекторским помощником.

С ноября 1824 года — исполнял обязанности архитектора 4-го участка Комиссии (Пятницкая, Якиманская и Серпуховская части Москвы).

Март 1832 года — получил звание архитектора.

Сентябрь 1834 года — определен архитектором при московских Императорских театрах.

Апрель 1835 года — стал производителем работ в Комиссии строений в Москве.

С марта 1840 года — начальник 1-го разряда Комиссии строений в Москве: поручены работы в Пятницкой, Якиманской, Городской, Серпуховской, Хамовнической, Арбатской и Пресненской частях Москвы, а также сочинение фасадов для обывательских построек в Звенигороде, Можайске, Серпухове, Богородске, Коломне, Бронницах и Воскресенском посаде.

Ноябрь 1840 года — представил проект и смету на постройку стены Китай-города в Москве от Варварских к Ильинским воротам.

Октябрь 1842 года — был поручен надзор: в Городской, Тверской, Пречистенской и Арбатской частях Москвы.

Апрель 1852 года — старший архитектор и член Правления 4-го округа путей сообщений и публичных зданий в Москве.

Июнь 1852 года — подписал план об освидетельствовании московских бульваров.

1857 год — избран почетным вольным общником ИАХ.

Июнь 1867 года — рассмотрел и утвердил смету на исправление Каменного Яузского моста.

Умер в Москве в чине действительного статского советника. Похоронен на старом кладбище Донского монастыря.

Творчество

Храмы и колокольни 
 Колокольня Храма Троицы в Вишняках (1824—1826), Пятницкая улица, 51, совместно с Ф. М. Шестаковым
 Церковь Всех Скорбящих на Калитниковском кладбище (1834—1836), Б. Калитниковский пр., 11, 
 Колокольня Рождественского монастыря (1835—1836), Рождественка, 18
 Колокольня и трапезная (не сохранились) церкви Преображения на Болвановке (1839), 2-й Новокузнецкий переулок, 10
 Колокольня для Московской духовной семинарии (1844) 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыкове (1840—1850-е)
 Церковь Николая Чудотворца «Красный звон» (1858), Никольский переулок, 9а
 Церковь Николы Явленного на Арбате (1846—1860), не сохранилась.
 Колокольня Софийской церкви (1862—1868), Софийская набережная, 32  Памятник Федерального значения

Жилые дома 
 Гоголевский бульвар, 5/2 (1852) , Памятник регионального значения
 Воздвиженка, 18 (1839, не сохранились)

Перестраивал 

 Церковь Григория Неокесарийского (1831—1834, ул. Большая Полянка, 29а, совместно с Ф. М. Шестаковым и В. А. Балашовым)
 Церковь Николая Чудотворца в Подкопаях (1855—1858, Подколокольный пер., 7 / Подкопаевский переулок, 15/9)
 Церковь Василия Кесарийского (1842, совместно с А. К. Александровым, не сохранилась)
 Церковь Воскресения в Гончарах (1862—1864, совместно с И. Н. Дьячковым, не сохранилась)
 Галерею Церкви Воскресения в Кадашах (1860, 2-й Кадашёвский переулок, 7)
 жилой дом — Варсонофьевский переулок, 9 (1860, совместно с А. Д. Никольским и И. Н. Дьячковым, не сохранился).

Литература 

 Дьяконов М. В. Материалы к биографиям московских архитекторов XVIII—XIX вв.//Русский город. М., 1982. Вып. 3. С. 186—187; Московский некрополь. СПб., 1908. Т. 2. С. 61.

Ссылки 
 Биография. ру

Примечания 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Москвы
Похороненные в некрополе Донского монастыря
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Архитекторы эклектики